kopitari
 Anže Kopitar
 Jernej Kopitar